USS John Young – cacciatorpediniere statunitense 1972-2002
 U.S.S. John Young – videogioco del 1990